Ашкарян — фамилия.
 Ашкарян, Андроник Тигранович — звеньевой колхоза имени Сталина Сухумского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Ашкарян, Ефрем Абрамович — председатель колхоза имени Сталина Сухумского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Примечания